Алібек — чоловіче ім'я у народів Середньої Азії і Кавказу. Прізвище, утворене від імені Алібек носять:

 Деніс Алібек — румунський футболіст кримськотатарського походження
 Кен Алібек — американський мікробіолог казахського походження

Див. також 
 Алібеков